Esta é uma lista de Futebolistas do Académico de Viseu Futebol Clube

Por temporada

2015-16

2016-17
Guarda-redes: Diogo Freire, Rodolfo Castro, Elísio Pais.
Defesas: Park, Bura, Tiago Gonçalves, Stephane, Tomé Mendes, Bruno Miguel, Jang e Ricardo Ferreira.
Médios: Luisinho, Rafael Barreiros, Paná, Nam, Moses, Bruno Loureiro, Carlos Eduardo, Capela, 
Yuri Araújo, Pedro Paulo, João Martins e Saná.
avançados: Douglas Abner, Zé Paulo, Sandro Lima, Tiago Borges, José Postiga, Zé Pedro e Rui Miguel

2017-18 
Académico de Viseu Futebol Clube
Academico Viseu